Rixen bezeichnet:

 Rixen, Ortsteil von Brilon, Nordrhein-Westfalen
 Rixen (Wüstung) in Hessen

Rixen ist der Familienname folgender Personen:
 August Rixen (1897–1984), deutscher Figuren- und Landschaftsmaler
 Bruno Rixen (1931–2020), deutscher Ingenieur, Erfinder und Unternehmer
 Claus Rixen (1764–1843), deutscher Lehrer
 Eugène Rixen (* 1944), belgischer Geistlicher und Bischof von Goiás
 Stephan Rixen (* 1967), deutscher Jurist und Hochschullehrer an der Universität Bayreuth
 Thomas Rixen (* 1974), deutscher Politikwissenschaftler
 Willi Rixen (1909–1968), deutscher Maler und Glasmaler

Siehe auch:
 Ricksen
 Rickson